Cystidiodontia är ett släkte av svampar. Cystidiodontia ingår i familjen Cystostereaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cystidiodontia